Ostręgowiec (Buczyna)
 Ostręgowiec (Stradomka)